DLH steht als Abkürzung für:
 Deutsche Lufthansa, eine deutsche Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Deutsche Leukämie- und Lymphom-Hilfe. Siehe auch: DLH-Stiftung Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe 
 Duluth International Airport, einen Flughafen in Duluth im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota, nach dem IATA-Code.

Abkürzung